Эберто ()

 Эберто — театр в Париже.
 Эберто, Жак (1886—1970) — французский драматург, режиссёр, поэт, журналист, издатель, театральный деятель.